CTD est un sigle de 3 lettres qui peut désigner : 
 Common Technical Document, dans l'industrie pharmaceutique, un format de dossier d'enregistrement pour les médicaments ;
 , en informatique, un acronyme utilisé pour désigner un retour au bureau à la suite d'un plantage généralement sur un jeu vidéo ;
 , en biochimie, l'extrémité d'une chaîne polypeptidique portant le groupe carboxylique terminal ; ceci désigne en particulier le domaine C terminal de l'ARN-Polymérase II (Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Pro-Ser)52 ;
 Conductivity Temperature Depth, en océanographie, un appareil de mesure de température, profondeur et conductivité ;
 Compagnie de transmissions divisionnaire, une unité militaire chargée des moyens de télécommunication des anciennes divisions de l'Armée de terre, désormais dénommée Compagnie de Commandement et de Transmissions ;
 Connective tissue disease, (en français, connectivite ou collagénose);
 Conseiller Technique de la Défense.